Kahánek je malý kahan.

Rčení 
... má na kahánku obvykle znamená, že dotyčná osoba brzy umře nebo dotyčná činnost bude brzy ukončena.

Příjmení 
Příjmení Kahánek je zdrobnělina z apelativa kahan. Ženskou variantou je Kahánková.

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Ferdinand Kahánek (1896–1940) – český novinář
 Ivo Kahánek (* 1979) – český klavírista
 Radek Kahánek (* 1990)

Podobná příjmení 
 Kulhánek